Division III i fotboll 1963 var 1963 års säsong av Division III. Serien bestod av tolv serier tolv lag per serie (dock endast nio respektive elva i de två nordligaste serierna). De tolv seriesegrarna uppflyttades till division II 1964. De tre sämst placerade lagen i respektive division III-serie nedlfyttades till division IV till nästkommande säsong.

Serier

Norra Norrland

Mellersta Norrland

Södra Norrland

Norra Svealand

Östra Svealand

Västra Svealand

N1: Karlstads BIK och Karlstads FF sammanslogs efter säsongen och bildade den nya klubben Karlstads BK.
N2: Karlskoga IF och IFK Bofors sammanslogs efter säsongen och bildade den nya klubben IF Karlskoga-Bofors 63-

Nordöstra Götaland

Nordvästra Götaland

Mellersta Götaland

Sydvästra Götaland

Sydöstra Götaland

Södra Götaland

Källor
Tabeller säsongen 1963

Fotboll i Sverige 1963
1963
Fotbollssäsongen 1963